Tampaksiring (onderdistrict), onderdistrict van het Indonesische eiland Bali
 Tampaksiring (plaats), plaats op Bali